Ady Endre se poate referi la:

 Poetul maghiar Endre Ady
 Ady Endre, localitate în județul Satu Mare, locul natal al poetului cu același nume.
 Cartierul Ady Endre este situat în partea de nord-vest al municipiului Târgu Mureș